

Топоним 
 Тиана — город в южной Каппадокии. 
 Тиана — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Тиана — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, подчиняется административному центру Нуоро.

Имя

Известные носители 
 Тиана Бенджамин (род. 1984) — английская актриса.
 Тиана Кай (род. 1978 или 1971) — американская порнозвезда.
 Тиана (род. 1988) — российская эстрадная певица.

Вымышленные персонажи 
 Тиана — главная героиня диснеевского мультфильма 2009 года, «Принцесса и лягушка».